Der Name Casca bezeichnet:

 ein römisches Cognomen der gens Servilia, siehe Publius Servilius Casca und Gaius Servilius Casca;
 (davon abgeleitet:) Pseudonym für Albert Pike;
 eine Gemeinde in Südbrasilien, siehe Casca (Rio Grande do Sul)